Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 1990
Tokyo
Sport au Japon en 1990
Tennis en janvier 1990
Tennis en février 1990